Peacenotwar — вредоносное ПО, созданное Брэндоном Миллером. Оно было добавлено в марте 2022 года в пакет node-ipc.

История 
Между 7 и 8 марта 2022 года Миллер выпустил два обновления пакета node-ipc, содержащие вредоносный код, нацеленный на компьютеры, находящиеся в России и Белорусии.

Первая функция кода записывала файл с названием «WITH-LOVE-FROM-AMERICA.txt» (в котором хранится сообщение в знак протеста против вторжения России на Украину) и помещала его на рабочий стол. Вторая функция вычисляла IP-адрес компьютера, и если он находился в России или Белоруссии, все файлы в системе перезаписывались смайликом в виде сердца.

Влияние 
Поскольку пакет node-ipc был распространённой программной зависимостью, он поставил под угрозу несколько других проектов, которые на него полагались — в частности, Vue.js и Unity Hub.

Ссылки 

 Список "токсичных" репозиториев

Примечания 

Международная реакция на вторжение России на Украину
Вредоносное программное обеспечение
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании